Калиново () — посёлок городского типа, относится к Попаснянскому району Луганской области Украины.

Центр поселкового совета (ранее относился к Лисичанскому району).

Географическое положение 
Расположен на реке Лугани, в черте посёлка в Лугань впадают два её правых притока — Санжаровка и Ломоватка.

К западу от посёлка проходит линия разграничения сил в Донбассе (см. Второе минское соглашение). На юго-западе (выше по течению Лугани), на территории, подконтрольной правительству Украины, находится посёлок Троицкое. Соседние населённые пункты: сёла Новоалександровка на северо-западе, Калиново-Борщеватое и города Первомайск (ниже по течению Лугани) на севере, Ирмино на северо-востоке, Стаханов на востоке, Алмазная на юго-востоке, посёлок Анновка (выше по течению Ломоватки) на юге,  село Веселогоровка (выше по течению Санжаровки) на юго-юго-западе.

История 
В окрестностях поселка найдены меднорудные шахты эпохи меди- бронзы. Также здесь есть кочевнические курганы и каменные бабы (10—11 веков н.э.).

Калиново основано в 1720 году.

В середине XVIII века здесь располагалась 13-я рота Бахмутского гусарского полка, поэтому село называлось "Тринадцатой ротой".

В январе 1989 года численность населения составляла .

В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося здесь совхоза "Россия".

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 3096 человек.

С весны 2014 года — в составе Луганской Народной Республики.

Подчинен Первомайскому горсовету ЛНР.

Транспорт 
Находится в 4-х км от станции Теплогорск (г. Ирмино) и в 10 км от станции Стаханов (г. Алмазная).

Автобусное сообщение с городами Стаханов и Первомайск.

Местный совет 
93350, Луганская обл., Попаснянский р-н, пгт. Калиново, ул. Ленина, 8 а

Известные уроженцы 
 Горбань Николай Алексеевич (1918—1992) — полный кавалер Ордена Славы, участник Великой Отечественной войны, помощник командира пулемётного взвода 172-го гвардейского стрелкового полка. Родился 6 января.
 Поляков, Алексей Иванович (род. 1943) ― советский художник-пейзажист, Заслуженный художник Украины, Народный художник Украины.

Примечания

Ссылки 
 Веб-сайт посёлка Калиновое
 Калиново на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Попаснянского района
Посёлки городского типа Луганской области
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании